Mutzenbacher steht für:

 Josefine Mutzenbacher, erotischer Roman von Felix Salten (1906)

Filme:
 Josefine Mutzenbacher (Film), deutscher Sexfilm von Kurt Nachmann (1970)
 Josefine Mutzenbacher II – Meine 365 Liebhaber, deutscher Erotikfilm von Kurt Nachmann (1971)
 Josefine Mutzenbacher – Wie sie wirklich war, deutscher Pornofilm von Hans Billian (1976)
 Mutzenbacher (Film), österreichischer Dokumentarfilm von Ruth Beckermann (2022)

Siehe auch:
 Mutzenbacher-Entscheidung
 Mutzenbecher